Kiiskinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1868-1915), homme politique finlandais
 (né en 1963), poète finlandais
Kalle Kiiskinen (né en 1975), joueur finlandaise de curling
 (né en 1983), joueur et entraîneuse finlandaise de curling
 (1875-1943), homme politique finlandais
 (né en 1986), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois